Теокалтиче има више значења:

 Општина Теокалтиче (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Теокалтиче (Теокалтиче, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Теокалтиче (Тлалтенанго де Санчез Роман), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику